Paňdžáb má více významů:

 Paňdžáb – historické území, které je dnes rozdělené mezi Pákistán a Indii
 Paňdžáb (indický stát) – stát v severozápadní Indii
 Paňdžáb (pákistánská provincie) – pákistánská provincie na západě země
 Paňdžáb (afghániská provincie) – okres v afghánské provincii Bamján
 Paňdžáb (Afghánistán) – hlavní město afghánské provincie Paňdžáb

Externí odkazy